

Codici 
 MUX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Multan (Pakistan)
 mux – codice ISOI 639-3 della lingua mbo-ung

Tecnologia 
 mux – abbreviazione di multiplex televisivo
 mux – abbreviazione di multiplexer